Campanario (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz in de regio Extremadura
Campanário (Ribeira Brava), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Ribeira Brava
Campanário (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais